Il singolare del torneo di tennis U.S. Men's Clay Court Championships 2007, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Ivo Karlović che ha battuto in finale Mariano Zabaleta 6-4, 6-1.

Teste di serie

 N/A
  James Blake (semifinali)
  Tommy Haas (quarti)
  Mardy Fish (secondo turno)

 Jürgen Melzer (quarti) 
 Benjamin Becker (primo turno) 
 Robby Ginepri (primo turno) 
 Juan Mónaco (quarti)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Men's Clay Court Championships 2007
ATP Tour 2007